Gohrisch ist 

 eine Gemeinde in Sachsen, siehe Gohrisch
 eine Ortswüstung bei  Zeithain siehe Gohrisch (Wüstung)
 ein Tafelberg in der Sächsischen Schweiz siehe Gohrisch (Berg)